Polyeidos ou Polyidos (en grec ancien  ou ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Polyidos, devin de la mythologie grecque ;
 Polyidos, tragédie grecque fragmentaire d'Euripide consacrée au précédent ;
 Polyeidos, poète et peintre du  ;
 Polyeidos de Thessalie, ingénieur militaire du .